Blahoslavená Sancha Portugalská (1180, Coimbra – 13. března 1229, Klášter Celas) byla portugalská infantka a paní z Alenqueru.

Život 
Narodila se jako druhá dcera krále Sancha I. Portugalského a jeho manželky Dulce, dcery barcelonského hraběte Ramona Berenguera IV. Zemřela 13. března 1229 v klášteře Celas, jehož byla zakladatelkou a působila zde jako abatyše. Její ostatky nechala sestra Tereza přemístit do kláštera Lorvão.

Beatifikace 
Dne 13. prosince 1705 papežem Klementem XI. blahořečena spolu se svoji sestrou Terezou

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 

Portugalští římští katolíci
Sancha
Sancha
Sancha
Cisterciačky
Abatyše
Zakladatelé klášterů
Narození v Coimbře
Narození v roce 1180
Narození 22. dubna
Úmrtí v roce 1229
Úmrtí 13. března
Pohřbení v klášteře Lorvão
Ženy